Петтит — фамилия. Известные носители:
 Петтит, Боб (род. 1932) — американский профессиональный баскетболист.
 Петтит, Джеймс (род. 1955) — американский дипломат.
 Петтит, Доналд Рой (род.1955) — астронавт США.
 Петтит, Эдисон (1889—1962) — американский астроном.
 Бикофф Петтит, Нэнси (род. 1953) — американский дипломат, жена Джеймса Петтита.

Кратеры 
 Петтит — крупный молодой ударный кратер в юго-восточной части гор Рук на обратной стороне Луны.
 Петтит — кратер на Марсе.